Trójskok kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw świata w National Indoor Arena w Birmingham.

Tytuł mistrzowski obroniła Kolumbijka Yulimar Rojas.

Terminarz

Wyniki

Finał

Uwagi

Przypisy 

Trójskok kobiet